La División de Honor 2008 è stata la 23ª edizione assoluta della División de Honor e la 12ª a essere disputata con la formula dei tornei di Apertura e Clausura.

Torneo Apertura 
Il torneo Apertura 2008 si è svolto tra il 4 aprile e il 27 luglio 2008. A vincere il torneo è stato il Pinocho.

Torneo Clausura 
Il torneo Clausura 2008 si è svolto tra il 1º agosto e il 23 novembre 2008. A vincere il torneo è stato nuovamente il Pinocho.

Collegamenti esterni

2008
Calcio a 5 nel 2008